Åkerfelt ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Åkerfelt (1915–2008), finnischer Kanute
 Rainer Åkerfelt (* 1934), finnischer Kanute
 Rolf Åkerfelt (* 1941), finnischer Kanute